

Clubs brésiliens de football 
 Sport Club Internacional basé à Porto Alegre dans l'État du Rio Grande do Sul.
 Sport Club Internacional, club féminin de football, section féminine du Sport Club Internacional de Porto Alegre.
 Sport Club Internacional basé à Salvador dans l'État de Bahia.
 Sport Club Internacional basé à São Paulo dans l'État de São Paulo.